Kim Wall peut faire référence à :

  (?-), acteur britannique ;
  (née en 1969), actrice américaine ;
 Kim Wall (née en 1983), athlète britannique ;
 Kim Wall (1987-2017), journaliste suédoise ;